Klaasen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Klaasen (* 1991), südafrikanischer Cricketspieler
 Jelle Klaasen (* 1984), niederländischer Dartspieler
 Klaas Klaasen (* 1955), deutscher Konzertveranstalter sowie Kinderbuch- und Krimiautor
 Luc Klaasen (* 1958), niederländischer Musiker, siehe Luc Ex
 Raven Klaasen (* 1982), südafrikanischer Tennisspieler
 Thandi Klaasen (1931–2017), südafrikanische Jazzsängerin

Siehe auch:
 Klasen
 Klaassen
 Claasen
 Claassen
 Claaßen
 Clahsen
 Clasen
 Claßen